Universal City steht für:

 Universal City Studios, amerikanisches Filmstudio, siehe Universal Studios
 Universal City Records, amerikanische Schallplattenfirma, siehe UNI Records

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Universal City (Kalifornien)
 Universal City (Texas)

Sonstiges:
 Universal City (DubaiLand), Freizeitpark in DubaiLand
 Universal City (Metro Los Angeles), Station der Metro Los Angeles
 Universal City Station in Ōsaka, Japan